Het ATP-toernooi van Hamburg 2001 (met de officiële naam Hamburg Masters) vond plaats van 14 tot en met 20 mei 2001. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg